YDK steht für:
 Yekîtiya Demokratîk a Gelê Kurd, siehe Civata Demokratik Kurdistan
 Flughafen Main Duck (IATA-Code), Flughafen auf Main Duck Island, Prince Edward County, Ontario

ydk steht für:
 Yoidik (ISO-639-3-Code), Trans-Neuguinea-Sprache auf Papua-Neuguinea

Abkürzung